Роберт Таунсенд (; род. 6 февраля 1957) — американский актёр, комик, режиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 6 февраля 1957 года в Чикаго в семье Ширли (урождённой Дженкинс) и Эда Таунсенда. У него трое братьев и сестёр. Во время выступления в школьном театре на юного Боба обратили внимание представители экспериментального театра афроамериканцев Chicago’s X Bag Theatre.

В 1990—2001 годах Таунсенд был женат на Чери Джонс. У пары есть две дочери — Сьерра и Скайлар — и сын Айсайя.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Сценаристы США
Комики США